24. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 24. Armee (Wehrmacht)
 24. Armee (Rote Armee)